Der Euro Video Grand Prix, veranstaltet am 3. Juni 2006 in Tirana, war ein Wettbewerb (ähnlich dem Eurovision Song Contest), um das beste europäische Musikvideo zu küren. Jedes teilnehmende Land sandte ein repräsentatives Video, aus dem dann das Beste gewählt wurde. Präsentiert wurde die Veranstaltung neben albanischen Moderatoren, von der albanisch-US-amerikanischen Schauspielerin Eliza Dushku.
Sowohl die Ukraine als auch Tschechien gewannen den ersten Platz als Doppelsieger. Die Ukraine wurde von Olena Hrebenjuk mit dem Musikvideo für das Lied “Le Forze Del Destino” repräsentiert. Die Show wurde im TV übertragen und erreichte 200 Millionen Zuschauer weltweit.

Weblinks 
 Artikel in der Kyiv Post
 
 Aufzeichnung der Fernsehübertragung auf YouTube

Einzelnachweise 

Filmpreis
Kunst (Tirana)
Film in Albanien
Gesellschaft (Albanien)